Cullum ist der Familienname folgender Personen:

 George Washington Cullum (1809–1892), US-amerikanischer Soldat, Ingenieur und Schriftsteller
 Jamie Cullum (* 1979), englischer Jazzpianist und Sänger
 JD Cullum (* 1966), US-amerikanischer Filmschauspieler und Theaterintendant
 Jim Cullum junior (1941–2019), US-amerikanischer Kornettist und Bandleader des Oldtime Jazz
 John Cullum (* 1930), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Kimberly Cullum (* 1981), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Lisa-Maree Cullum (* 1973), neuseeländische Tänzerin

Siehe auch:
 Cullom
 Collum